Гульбище:
 Гульбище — терраса или галерея, окружающая здание по периметру поверх перекрытий подклета, характерный элемент русской архитектуры
 Гульбище (курган) — курган в парке Болдина гора
 Гульбище (курганный комплекс) — памятник археологии в парке Болдина гора